A Faculdade de Teologia (Fateo) é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e esta localizada na cidade de Porto Alegre - RS

História
Fundada em 17 de dezembro de 1968, a pedido do episcopado do estado do Rio Grande do Sul, a Faculdade é um centro de formação e pesquisa teológica, vinculada à orientação da Igreja Católica, oferecendo, além do curso de bacharelado, mestrado e cursos de especialização e extensão.

A Fateo é responsável por duas publicações: a revista trimestral Teocomunicação (desde 1970) e o jornal mensal Mundo Jovem (desde 1972).

Alunos notáveis
 Aloísio Alberto Dilli, bispo;
 Edson Taschetto Damian, bispo;
 Jacinto Inácio Flach, bispo;
 Liro Vendelino Meurer, bispo;
 Remídio José Bohn, bispo;
 Rodolfo Luís Weber, bispo;

Ligações externas
 Página da Faculdade de Teologia da PUCRS

Teologia